Шаміль — ім'я арабського походження.

 Відомі носії
 Рамазанов Шаміль Гаджимуратович
 Шаміль Басаєв
 Шаміль Алядін